Parys,  est un patronyme (généralement flamand ou néerlandais, le -y- étant la forme anc. flamande du -ij- néerlandais) qui peut faire référence à :
 soit un prénom : Paris, la forme française du nom de saint Patricius (Patrice) ;
 soit une origine : la ville de Paris
Variantes:
  ou 
  ou Paries
 Parie
 

Parys peut faire référence à un :

Patronyme 

 Greg Parys (°1976), disc jockey franco-américain ;
 Lorin Parys (°1976-),  homme politique belge ;
 Henry-Alexandre Parys (1901-?), réalisateur belge ;

Toponyme 
 Parys, ville dans la province de l'État-Libre en Afrique du Sud.

Patronyme flamand